Володине — село, Донецька область, Великоновосілківський район
 Володине — селище, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район